Парижский интернациональный университетский городок (; [ситэ университэр]), объединяющий университетские общежития, расположился недалеко от парка Монсури в 14-м округе французской столицы между Порт-де-Жантийи (la porte de Gentilly) и Порт-д’Орлеан (la porte d’Orléans). Открылся в 1925 году по инициативе богатого мецената Эмиля Дётча де ла Мёрт (Emile Deutsch de la Meurthe), чтобы способствовать взаимному обмену студентов во всём мире. Главное здание городка скопировано с дворцового замка Фонтенбло. Постепенно были возведены 38 домов-общежитий разнообразной архитектуры мира, зачастую финансировавшиеся иностранными государствами. В 2007 году в 19-м округе были открыты ещё два студенческих общежития. Всего в университетском городке проживает около 5,5 тыс. студентов из 132 стран мира.

40 общежитий со всего мира

См. также 

 Кампус

Ссылки 
 Официальный сайт Парижского интернационального университетского городка
 Театр университетского городка в Париже
 Спортивная ассоциация университетского городка
 Международный союз бывших студентов университетского городка в Париже

Высшее образование во Франции
Образование в Париже
Здания и сооружения XIV округа Парижа
Здания и сооружения, построенные в 1925 году во Франции
Кампусы
Списки зданий и сооружений Франции
Списки:Париж